SMS Habicht bedeutet:

 SMS Habicht (1860), ein Kanonenboot der Jäger-Klasse
 SMS Habicht (1879), ein Kanonenboot der nach ihr benannten Habicht-Klasse